Bradley Cross är en ort i Storbritannien.   Den ligger i grevskapet Somerset och riksdelen England, i den södra delen av landet,  km väster om huvudstaden London. Bradley Cross ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Bradley Cross är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Bradley Cross. Runt Bradley Cross är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Trakten runt Bradley Cross består i huvudsak av gräsmarker.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Orter i Somerset